Stenby socken kan syfta på två socknar i Östergötland:

Västra Stenby socken
Östra Stenby socken